Иконников, Иван:  Иконников, Иван Алексеевич (1898—1976) — советский военный деятель, генерал-майор (1940 год).
 Иконников, Иван Васильевич (1791—1867) — русский купец и предприниматель.